Saint-Sarre est le nom de plusieurs églises :
 L'église Saint-Sarre de Lambres-lez-Douai ;
 L'église Saint-Sarre de Vred.

Saint-Sarre